Зелёные:

 Зелёные повстанцы — повстанческое движение на территории Российской империи в годы Гражданской войны.
 Зелёное движение — общественно-политическое движение экологической направленности.

См. также